Кафатос () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кафатос, Минас (род. 1945) — американский физик греческого происхождения, популяризатор науки.
 Кафатос, Фотис (1940—2017) — греческий биолог, пионер в области молекулярного клонирования и геномики.